Happy (feliz en inglés) también puede referirse a:

Música 
 «Happy» (1972), canción de The Rolling Stones.
 «Happy» (1973), canción de Michael Jackson.
 «Happy» (2002), canción de Lighthouse Family.
 «Happy?» (2005), canción de Mudvayne.
 «Happy» (2009), canción de Leona Lewis.
 «Happy» (2010), canción del grupo japonés Bump of Chicken.
 «Happy» (2013), canción de Pharrell Williams.
 «Happy» (2014), canción del grupo surcoreano 2NE1.
 «Happy» (2014), canción de Marina and the Diamonds.

Otros 
 Happy! (1993 - 1999), manga de Naoki Urasawa.
 Happy, ciudad de Texas, Estados Unidos.
 Happy (1996 - 2007) Mascota de los Camdem en la  serie 7th Heaven.

Ejemplos
 En inglés: I'm happy significa yo estoy feliz.
 En Inglés: Today I'm happy significa hoy, yo estoy feliz.

En conclusión esta expresión es muy utilizada en todo el mundo. Ya que el inglés es un idioma principal.